La lista di Stati e dipendenze per densità di popolazione: abitanti per km². L'elenco include gli stati sovrani riconosciuti dalle Nazioni Unite (193 più Taiwan e la Città del Vaticano) e le 43 dipendenze permanentemente abitate.

Le cifre sulla superficie (area) tengono conto dei bacini d'acqua interni (laghi, fiumi).
Le cifre rappresentano la semplice divisione della popolazione stimata per la superficie totale e quindi non riflettono né la densità urbana, né la capacità di un territorio di supportare notevoli popolazioni.

Il mondo e l'Unione europea sono inseriti a soli fini statistici e quindi senza posizione. La "Striscia di Gaza" e la "Cisgiordania" fanno parte della Palestina.

Lista di stati e dipendenze, ordinate in base alla densità 
Nota: I territori dipendenti sono scritti in corsivo.

La prima classifica riflette la posizione dei soli Stati indipendenti (195, ossia i 193 membri delle Nazioni Unite (ONU) oltre a Vaticano e Taiwan), la seconda classifica comprende anche le posizioni delle dipendenze.

Tuttavia, per avere una reale visione di quella che dovrebbe essere la corretta densità di popolazione, sarebbe opportuno calcolare la stessa in base alle risorse della nazione in oggetto, ovvero quelle minerarie, le aree pascolabili e coltivabili, le aree non abitabili o quelle a rischio alluvioni, frane, ecc.

Statistica del 2012 
Questa tabella è stata sviluppata dalle Nazioni Unite e illustra la densità di popolazione del 2012. Fonte

Note

Voci correlate 
 Densità di popolazione
 Stati del mondo

Densità di popolazione
Demografia per stato